«Ю́та Гри́ззлис» () — профессиональный хоккейный клуб, выступающий в ECHL. Базируется в Уэст-Валли-Сити, домашние игры проводит на арене Маверик Центр.

История 
Под названием Вирджиния Лэнсерс, франшиза стала одним из основателей Хоккейной лиги Восточного побережья в 1981 году. По 2003 год команда выступала под семью различными названиями в пяти городах на юго-востоке США. После сезона в Лексингтоне, в 2003 году, франшиза прервала свою деятельность. После того, как прекратила свою деятельность другая франшиза, имевшая название Юта Гриззлис и выступавшая в ИХЛ и АХЛ, команда из Лексингтона переехала в Юту и получила нынешнее название.

Статистика выступлений 
Сокращения: И = сыгранные матчи в регулярном чемпионате, В = победы, П = поражения, ПО = поражения в овертаймах, ПБ = поражения по буллитам, ШЗ = забитые шайбы, ШП = пропущенные шайбы, Место = место, занятое в указанном дивизионе по итогам регулярного чемпионата, Плей-офф = результат выступления в плей-офф

Состав 
По состоянию на 25 ноября 2016 года

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Хоккейные клубы США
Спортивные клубы Юты